José Eduardo (ator) — português
 José Eduardo Agualusa — escritor angolano
 José Eduardo Martins (pianista) — brasileiro
 José Eduardo Martins (político) — português
 José Eduardo dos Santos — político angolano

Desambiguações de antropônimos